Џон Макенро је освојио турнир. У финалу је победио Џимија Конорса резултатом 6-1, 6-1, 6-2.

Носиоци

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Референце

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Вимблдон 1984.
Вимблдон — мушкарци појединачно
Тенис 1984.